Arco kan avse:

 Arco – cementbyggnadssystem från Arcus AB
 ARCO – amerikanskt oljebolag
 Arco (musik) – en musikterm som betyder med stråke

Personer
 Georg Graf von Arco (1869–1940), tysk pionjär inom trådlås kommunikation

Geografi

Italien 

 Arco, Trento, kommun

Spanien 

 Arco (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,

USA 

 Arco, Idaho, countyhuvudort, Butte County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar